КМС — абревіатура:

 Кандидат у майстри спорту
 Колійно-машинна станція
 Керамічна мінеральна сировина
 Кредитно-модульна система

Див. також 
 КМС-79